Routh est un patronyme porté notamment par : 

 Brandon Routh (né en 1979), acteur américain ;
 Edward Routh (1831-1907), mathématicien anglais.